HPR steht für:
 Haldern Pop Recordings, deutsches Indie-Plattenlabel
 Handley Page (Reading), britischer Flugzeughersteller, siehe Handley Page Aircraft Company #Entwürfe von Handley Page (Reading)
 Harvard Political Review, politische Vierteljahreszeitschrift aus Cambridge, Massachusetts
 Hauptpersonalrat, oberste Interessenvertretung für Personal im öffentlichen Dienst
 Hawaii Public Radio, öffentliche Rundfunkgesellschaft des US-Staates Hawaii
 Heartland Public Radio, nichtkommerzielle Rundfunkgesellschaft in Branson, Missouri
 Hydroakustische Positionsreferenz, Schiffspositionierungssystem
 Pretoria Central Heliport (IATA-Code), Heliport von Pretoria, Südafrika

Abkürzung